Andrija Žižić (né en 1980), basketteur croate.
 Ante Žižić (né en 1997), basketteur croate.
 Nina Žižić, chanteuse monténégrine.
 Rajko Žižić (1955-2003), basketteur yougoslave.

Homonymie de patronyme croate